Der findes flere personer med navnet Carsten Jensen:
 Carsten Jensen (forfatter) (født 1952) - dansk forfatter og debattør
 Carsten Jensen (erhvervsmand) (født 1964) - administrerende direktør for Mols-Linien
 Carsten V. Jensen (født 1963) - dansk fodboldspiller og -træner